Нагорская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Нагорская волость (Переславский уезд) — в составе Владимирской губернии
 Нагорская волость (Вятский уезд) — в составе Вятской губернии
 Нагорская волость (Калязинский уезд) — в составе Тверской губернии